Клит (, Kleitos, Cleitus, от κλέος „слава“) може да се отнася за:

 Клит Черния († 328 пр.н.е.), приближен на Александър III Македонски
 Клит Мъдрия († 317 пр.н.е.), офицер на Александър Македонски и диадох
 Клит Илириец, илирийски цар на дадрданите, упр. 335 – 295 пр.н.е.
 Клит от Милет, древногръцки философ

В древногръцката митология:
 Клит, син на Мантий, един от възлюбените на Еос
 Клит, син на Пизенор, участник в Троянската война